Marchant se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harvey J. Marchant
 Neville Graeme Marchant
 Stephen Marchant